Bayannuur Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Bayannuur (distrikt i Mongoliet, Bajan-Ölgij), 
 Bajannuur, distrikt, Bulgan, 

Robotskapade Mongolietförgreningar